Polskie Towarzystwo Radiotechniczne
 Polskie Towarzystwo Religioznawcze
 Polskie Towarzystwo Ringo
 Pomorskie Towarzystwo Ratownicze